Thirty Years of Maximum R&B — п'ятнадцята збірка англійської групи The Who, яка була випущена 5 липня 1994 року.

Композиції 
 Pete Dialogue - 0:21
 I'm the Face - 2:27
 Here 'Tis - 2:08
 Zoot Suit - 1:57
 Leaving Here - 2:47
 I Can't Explain - 2:03
 Anyway, Anyhow, Anywhere - 2:38
 Daddy Rolling Stone - 2:49
 My Generation - 3:17
 The Kids Are Alright - 3:05
 The Ox - 3:37
 A Legal Matter - 2:46
 Pete Dialogue - 0:57
 Substitute - 2:08
 I'm a Boy - 2:36
 Disguises - 3:20
 Happy Jack Jingle - 0:31
 Happy Jack - 2:11
 Boris the Spider - 2:27
 So Sad About Us - 2:59
 A Quick One, While He's Away - 9:39
 Pictures of Lily - 2:43
 Early Morning Cold Taxi - 3:03
 Coke 2 - 0:48
 (This Could Be) The Last Time - 2:59
 I Can't Reach You - 3:03
 Girl's Eyes - 3:06
 Bag O'Nails - 0:05
 Call Me Lightning - 2:20
 Rotosound Strings - 0:06
 I Can See for Miles - 4:14
 Mary Anne with the Shaky Hand - 2:07
 Armenia City in the Sky - 3:13
 Tattoo - 2:41
 Our Love Was - 3:06
 Rael 1 - 5:42
 Rael 2 - 0:52
 Track Records/Premier Drums - 0:31
 Sunrise - 3:03
 Russell Harty Dialogue - 0:21
 Jaguar - 2:03
 Melancholia - 3:18
 Fortune Teller - 2:18
 Magic Bus - 3:16
 Little Billy - 2:16
 Dogs - 3:01
 Overture - 3:53
 The Acid Queen - 3:33
 Abbie Hoffman Incident - 0:16
 Sparks - 3:53
 Pinball Wizard - 3:00
 I'm Free - 2:38
 See Me, Feel Me - 3:31
 Heaven and Hell - 3:33
 Pete Dialogue - 0:36
 Young Man Blues - 4:38
 Summertime Blues - 3:22
 Shakin' All Over - 4:06
 Baba O'Riley - 4:56
 Bargain - 4:54
 Pure and Easy - 5:10
 The Song Is Over - 6:09
 Studio Dialogue - 0:47
 Behind Blue Eyes - 3:39
 Won't Get Fooled Again - 8:30
 The Seeker - 3:21
 Bony Moronie - 3:18
 Let's See Action - 3:54
 Join Together - 4:22
 Relay - 4:00
 The Real Me - 3:29
 5:15 - 4:18
 Bell Boy - 4:54
 Love, Reign o'er Me - 4:51
 Long Live Rock - 3:54
 Life with the Moons - 1:43
 Naked Eye - 5:00
 University Challenge - 0:30
 Slip Kid - 4:09
 Poetry Cornered - 0:39
 Dreaming from the Waist - 4:08
 Blue Red and Grey - 2:45
 Life with the Moons 2 - 0:46
 Squeeze Box - 2:39
 My Wife - 4:14
 Who Are You - 5:00
 Music Must Change - 4:36
 Sister Disco - 4:19
 Guitar and Pen - 5:48
 You Better You Bet - 5:33
 Eminence Front - 5:26
 Twist and Shout - 3:01
 I'm a Man - 6:11
 Pete Dialogue - 0:37
 Saturday Night's Alright (For Fighting) - 4:33

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Thirty Years of Maximum R&B  allmusic
 Thirty Years of Maximum R&B  last.fm

Альбоми The Who